Die Saison 2000/01 war die 21. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum ersten Mal der Lübecker SV 1873. Neu aufgestiegen waren die SF Baiertal-Schatthausen, der TSV Schott Mainz, der SK König Tegel und der SC Gelsenkirchen. Alle vier Vereine stiegen wieder ab.

Für die Spielermeldungen der einzelnen Vereine, siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

2000 01
Schachveranstaltung 2000
Schachveranstaltung 2001
Sportsaison 2000/01